Йо́рма Ва́лтонен (; ) — финский хоккейный вратарь, позднее главный тренер и тренер вратарей.

Биография 
В чемпионатах Финляндии — 487 матчей. Чемпион Финляндии 1967, 1971 и 1973.

Играл в клубах:
 1964—1966, 1978—1980 и 1981—1987 — ТПС (Турку),
 1966—1967 —  (Пори),
 1967—1972 — «Эссят» (Пори),
 1972—1974 — «Йокерит» (Хельсинки),
 1974—1975 —  (Форса),
 1975—1977 — «» (Италия),
 1977—1978 — «» (Италия),
 1980—1981 — «» (ФРГ).

Участник Чемпионатов мира 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 и 1979 (53 матча), Зимних Олимпийских игр 1972, 1980 и 1984 (12 матчей), розыгрыша Кубка Канады 1976 (запасной вратарь).

Главный тренер женской сборной Финляндии — неоднократного чемпиона Европы. Был тренером вратарей молодёжного состава ТПС.

С 2011 года тренер вратарей «Локомотива». В момент авиакатастрофы 7 сентября 2011 года остался в Ярославле тренировать молодёжную команду, по этой причине избежал гибели.

Хоккейные вратари
Хоккеисты Финляндии
Хоккейные тренеры Финляндии
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Йокерит»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ